Азербайджанская государственная филармония имени Муслима Магомаева () — учреждение культуры в столице Азербайджана, в городе Баку.

История 
В период с 1912 по 1920 здание филармонии являлось летним клубом Бакинского общественного собрания. 

Здание Общественного собрания — один из памятников архитектурного искусства города Баку.  

Построено в 1911—1912 годах по проекту гражданского инженера Г. М. Тер-Микелова А. Я. Дубовым на одном из лучших, выгодно расположенных участков города — на углу Николаевской и Садовой улиц на повышенных отметках второй террасы бакинского амфитеатра. 

Здание великолепно вписалось не только в композицию Михайловского сада (называемого в народе также Губернаторским), где отвели участок под постройку, но и в весь окружающий архитектурный пейзаж, сложившийся в начале XX века.

Когда старшины Бакинского общественного собрания в 1907 году  обратились в Городскую думу с просьбой разрешить им постройку летнего помещения в городском Михайловском саду, некоторые гласные возражали, ибо в таком случае пришлось бы вырубать более 200 деревьев. Однако, в 1908 году проект летнего помещения Общественного собрания на территории сада за счет сокращения его площади на 1664,92 кв. м. был утвержден думой, но уже в январе 1909 г. это постановление думы было приостановлено градоначальником подполковником Мартыновым, а затем и отменено бакинским по городским делам присутствием.

После того, как прежний летний клуб Общественного собрания в городском Михайловском саду в 1907 году сгорел, у городских воротил появилось желание построить другое, более вместительное здание, где сливки общества могли бы проводить свободное время. Проект поручили архитектору Тер-Микелову. Но для того, чтобы построить новое здание в городском саду, постройки в котором не были предусмотрены генеральным планом, требовалось его изменение высшей властью на Кавказе. 

Поэтому городская дума, внеся изменения в генеральный план, направила его, вместе с ходатайством Бакинского общественного собрания на утверждение наместнику его императорского величества на Кавказе.

Окончательно проект был разработан в 1910 году и представлен на утверждение строительной комиссии городской управы.

Летний клуб фасадом обращен на Дом братьев Садыховых, в профиль смотрит на здание Бакинской Мариинской женской гимназии, построенной московским дворянином В.Н. Гиршем, а также на дом "Каспийского товарищества", неверно называемый "дворцом де Бура".

Уже летом 1912 года застройка города обогатилась новым сооружением — зданием летнего помещения Общественного собрания в формах палладианской архитектуры.

В проекте Общественного собрания была создана соответственно с темой живописная и выразительная композиция. Обилием террас, веранд, где свет и тень являются средством пластического выражения объемных масс, здание несколько напоминает итальянскую виллу эпохи Возрождения.

Члены общественного собрания - заводчики и нефтепромышленники, богатые купцы и высокопоставленные чиновники, знаменитые артисты и художники, инженеры, офицеры царской армии проводили время в летнем клубе до полуночи. Здесь проигрывали в карты целые состояния.

До 1936 года в бывшем летнем клубе общественного собрания разные музыкальные коллективы давали свои концерты, выступали с разными музыкальными программами.

После установления советской власти в Азербайджане в 20-х годах, в этом здании стали собираться любители музыки, а также разрозненно действующие ансамбли и оркестры.

25 мая 1936 года решением Совета Народных Комиссаров Азербайджанской ССР на базе Управления симфоническими концертами при Бакинском совете рабоче-крестьянских и матросских депутатов в здании Общественного собрания была организована Азербайджанская государственная филармония.

В 1936—37 годах в этом здании были произведены реставрационные работы.

11 августа 1937 года решением СНК Азербайджана Азгосфилармонии было присвоено имя азербайджанского композитора Муслима Магомаева (старшего). 

В разное время после создания филармонии здесь выступали виднейшие деятели культуры — народные артисты Хан Шушинский, Шовкет Алекперова, Ниязи, Сара Гадимова и другие, а также артисты из других регионов СССР и стран.
В начале 1990-х годов филармония закрылась на ремонт. С 1996 по 2004 годы в филармонии проводились ремонт и реконструкция. 27 января 2004 года состоялось торжественное открытие здания филармонии после капитальной реконструкции. На открытии присутствовали Президент Азербайджана Ильхам Алиев, всемирно известный виолончелист Мстислав Ростропович.

Сад Филармонии 
Сад Филармонии  (или Губернаторский сад, прежние названия — Михайловский сад (в честь брата русского императора Николая II — Михаила), Сад революции, Пионерский сад, Сад Вахида (в честь поэта Алиага Вахида)) был основан в 1830 году рядом с Бакинской крепостью (Ичери-Шехер).

В 1970-х годах парк был реконструирован. Начиная с 2007 года в парке начались ремонтные работы, построен фонтан (разработан французской компанией «Inter Art»). С 2009 году сад стал носить название «Сад Филармонии».

Галерея

См. также 

 Сад Филармонии

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Азербайджанская государственная филармония 
 Филармония — гармония, отточенная временем
 Филармония
 Филармония подводит итоги проделанной pаботы
 Фото бакинской филармонии им. Муслима Магомаева 
Здание Мариинской женской гимназии (Баку) - история постройки

Филармонии Азербайджана
Концертные залы Баку
Здания и сооружения, построенные в 1912 году
Муслим Магомаев
Появились в 1912 году в Азербайджане
Здания, построенные компанией "Братья Гасымовы и К"